Dans le domaine de l'architecture, le cellier est un lieu situé au rez-de-chaussée, ou en étage, ou attenant à une maison, dans lequel on conserve les provisions.

Cellier est aussi un patronyme et un toponyme (sections suivantes).

Patronyme 

 Alexandre Cellier (1883 – 1968), organiste et compositeur français ;
 Alexandre Cellier (né en 1966), musicien et compositeur suisse ;
 Alphonse Cellier (1875 – 1936), peintre français ;
 André Cellier (1926 – 1997), acteur et metteur en scène et directeur de théâtre français ;
 Anthony Cellier (né en 1975), homme politique français ;
 Caroline Cellier (1945-2020), actrice française ;
 Frank Cellier (1884 – 1948), acteur anglais ;
 Jacques Cellier, maître écrivain, organiste et précepteur français, actif à Reims vers 1580 – 1620 ;
 Jérôme Cellier (né en 1984), footballeur français ;
 Marcel Cellier (1925 – 2013), organiste, ethnologue musical et éditeur de musique suisse ;
Marcel Cellier (abbé), curé de Pontmain de 1912 à 1959, connu pour son récit des apparitions de Notre-Dame de Pontmain ;
 Michel Cellier (né en 1949), journaliste français ;
  (né en 1928), acteur anglais ;
 Dom Rémy Ceillier (1688 – 1763), moine, historien de l'Église catholique. Orthographe commune du nom de Rémy Ceillier.
Yves Cellier (né en 1976), commissaire de police français;

Toponyme 

 Le Cellier, commune française de la Loire-Atlantique ;
 Cellier-du-Luc, commune française de l'Ardèche ;
 Celliers, ancienne commune française de la Savoie, aujourd'hui intégrée à  La Léchère.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français